Kintaro és un prenom japonès. Significa "noi d'or". Alguns personatges ficticis i històrics han portat aquest prenom :

 Kintarō, nen mig llegendari del folklore japonès, possiblement aquell que històricament fou Sakata no Kintoki, samurai del període Heian.
 Les nines Kintaro representen el nen Kintarō. Al Japó, durant la festa anual dels nois (per a les noies hi ha una altra data), se'ls hi ofereixen als nens mascles aquestes nines per inspirar-los el valor del nen llegendari.
 El Kintaro-ame és un caramel japonès en forma de cilindre. Cada caramel s'obté tallant una llesca del cilindre, la secció del qual, es talli per on es talli, sempre mostra la cara del nen Kintaro.
 Kintarō Okamura, botànic japonès.
 Kintaro Hattori, fundador de la marca de rellotges Seiko.
 Kintarō, personatge de manga i d'anime japonès de la sèrie Golden Boy.
 Kintaro, personatge de la sèrie de videojocs Mortal Kombat.

Paraules en japonès